The Maelstrom – cortometraggio del 1910 diretto da Harry Solter
The Maelstrom – cortometraggio del 1913 diretto da Burton L. King
The Maelstrom – film del 1917 diretto da Paul Scardon

Pagine correlate 
 Maelstrom (disambigua)